Peltosoma är ett släkte av svampar. Peltosoma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Peltosoma